Михаэль Ферхёвен (), в нидерландской транскрипции Верху́вен (, ; род. 13 июля 1938, Берлин) — немецкий кинорежиссёр, актёр и сценарист. Сын Пауля Ферхёвена, отец режиссёра, актёра, сценариста, кинокомпозитора  и актёра .

Биография 
В 1966 году, ещё изучая медицину, после трёх лет знакомства тайно женился на актрисе и режиссёре Сенте Бергер, делавшей тогда первые шаги в Голливуде.

В 1967 году снял в качестве режиссёра свой первый фильм — «Пария», вместе с женой занялся продюсированием. Завоевав репутацию значительного деятеля немецкого политического кино, Михаэль Ферхёвен наиболее известен по своему фильму 1982 года «Белая роза», повествующем о студенческом подполье во времена нацизма. Фильм «Дрянная девчонка» (1990 год), номинированный на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм, рассказывает историю юной девушки, расследующей события в её родном городке времён Третьего рейха. Обличающий Вьетнамскую войну фильм 1970 года «о-кей» участвовал в конкурсе 20-го Берлинского международного кинофестиваля, но возникший вокруг него скандал вынудил жюри прекратить работу без присуждения призов.

В 1990 году на 40-м Берлинском кинофестивале фильм Михаэля Ферхёвена «Дрянная девчонка» удостоен премии «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, а в 1992 году получил премию BAFTA за лучший фильм не на английском языке.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 

Самоучки
Члены Баварской академии изящных искусств